Héricourt kan syfta på:
 Héricourt, Haute-Saône
 Héricourt, Pas-de-Calais